Bazartete steht für:

 Bazartete, Dorf in der Aldeia Bazartete, Suco Fatumasi, Verwaltungsamt Bazartete, Gemeinde Liquiçá, Osttimor
 Bazartete (Aldeia), Aldeia im Suco Fatumasi, Verwaltungsamt Bazartete, Gemeinde Liquiçá, Osttimor
 Bazartete (Verwaltungsamt), Verwaltungsamt in der Gemeinde Liquiçá, Osttimor